Цоргонь ліга 2009/10 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул вп'яте здобула Жиліна.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Слован взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Словаччини 2009—2010

Позначення:

Результати

Матчі 1-22

Матчі 22-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2009—2010
Словаччина
Словаччина